Членами Европейского союза (ЕС) являются 27 государств Европы. Каждое государство-член является участником учредительных договоров союза и, таким образом, разделяет привилегии и обязанности членства. В отличие от членов других международных организаций, государства — члены ЕС договорились о совместном суверенитете через институты Европейского союза в некоторых (но далеко не во всех) аспектах управления. Для принятия некоторых правил страны-члены должны единогласно согласиться с ними; для других коллективное решение принимается квалифицированным большинством голосов. Субсидиарность, означающая, что решения принимаются коллективно тогда и только тогда, когда они не могут быть реально приняты индивидуально, является основополагающим принципом ЕС.

В 1950-х годах шесть основных государств основали Европейские сообщества — предшественник ЕС (Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Германия). Остальные государства присоединились при последующих расширениях. Чтобы присоединиться, государство должно соответствовать экономическим и политическим требованиям, известным как Копенгагенские критерии, которые требуют от кандидата демократического правительства свободного рынка с соответствующими свободами и институтами и уважения верховенства права. Расширение Союза также зависит от согласия всех существующих членов и принятия кандидатом существующего свода законов ЕС, известного как acquis communautaire.

Целью ЕС является интеграция европейских государств, заключающаяся в едином экономическом рынке, отсутствии паспортно-визового контроля, использовании общей валюты.

Расширения

Список

Бывшие участники Европейского союза

Суверенитет

Право на неучастие в законодательстве ЕС

Особые территории государств-членов 

Особые территории находящиеся вне Европы, но также входящие в Европейский союз:

Договоры ЕС с третьими странами 

Страны, с которыми Европейский союз подписал договоры об ассоциации(выделены: жирным — официальные кандидаты в члены, жирным курсивом — потенциальные кандидаты по текущей программе расширения):

См. также 
 Списки государств — членов Европейского союза
 Список государств — членов Европейского союза по численности населения
 Расширение Европейского союза
 Дальнейшее расширение Европейского союза

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Государства — члены — 

 
Списки стран